Kentering (getij)  De korte periode waarin het water in getijgebieden stilstaat en van richting omkeert
 Kentering, “Christelijk tijdschrift voor jonge menschen” uit 1924
 Kentering (SDSC) Tijdschrift van de Sociaal-Democratische Studentenclub van voor de Tweede Wereldoorlog
 Kentering (tijdschrift) Literair tijdschrift uit de periode 1959-1977 opgericht door Wim Hazeu
 De Kentering Een schaakvereniging uit Rosmalen
 Kentering, titel van de Nederlandse vertaling van een boek van Robert Menasse (Schubumkehr) uit 2003

Daarnaast wordt het woord overdrachtelijk gebruikt voor een fundamentele en diepgaande verandering van dat wat normaal beschouwd werd.